Термин доцња може да се односи на:

Поверилачка доцња - mora creditoris . 
Дужничка доцња - mora debitoris .